Хуан Мартинес: Мартинес, Хуан де Диос (1875—1955) — эквадорский адвокат и политик, президент Эквадора (1932—1933).
 Мартинес, Хуан Игнасио (род. 1964) — испанский футболист, тренер.
 Мартинес, Хуан Луис (1942—1993) — чилийский поэт и художник.
 Мартинес, Хуан Мануэль (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Мартинес де Лехарса, Хуан Хосе (1785—1824) — мексиканский ботаник.

См. также 
 Мартинес Монтаньес, Хуан (1568—1649) — испанский скульптор.
 Хауреги, Хуан (известный также как Хуан Мартинес де Хауреги-и-Уртадо де ла Саль; 1583—1641) — испанский поэт.
 Мартинес дель Масо, Хуан Батиста (1612—1667) — испанский художник.
 Гонсалес де Балькарсе Мартинес, Хуан Рамон (1773—1836) — аргентинский военный и политический деятель.
 Мера Мартинес, Хуан Леон (1832—1894) — эквадорский писатель.
 Айра Мартинес, Хуан Хосе (1911—2008) — кубинский футболист.
 Мартинес, Роберто Хуан (род. 1946) — аргентинский и испанский футболист.
 Лопес Мартинес, Хуан Мануэль (род. 1969) — испанский футболист.
 Мартинес Модесто, Хуан Франсиско (более известный как Нино; род. 1980) — испанский футболист.
  (род. 1982) — испанский футбольный арбитр.
 Диас Мартинес, Хуан Мануэль (род. 1987) — уругвайский футболист.
 Патиньо Мартинес, Хуан Габриэль (род. 1989) — парагвайский футболист.
 Рекесенс Мартинес, Хуан Карлос (род. 1989) — венесуэльский политический и общественный деятель.